Jméno a příjmení Jiří Stránský má více nositelů:

 Jiří Stránský (1931–2019) – český spisovatel
 Jiří Stránský (politik) (* 1956) – český muzejník a politik, ředitel Muzea Kroměřížska, po sametové revoluci poslanec FS
 Jiří Stránský (fotograf) (* 1935) – český profesionální fotograf